Dit is een lijst van planetoïden 10201-10300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 06 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10201) Korado || 1997 NL6|| 12 juli 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (10202) - || 1997 PE || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (10203) Flinders || 1997 PQ || 1 augustus 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (10204) Turing || 1997 PK1|| 1 augustus 1997 || P. G. Comba
|-
| (10205) Pokorný || 1997 PX1|| 7 augustus 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (10206) - || 1997 PC2|| 7 augustus 1997 || L. L. Amburgey
|-
| (10207) Comeniana || 1997 QA || 16 augustus 1997 || L. Kornoš, P. Kolény
|-
| (10208) Germanicus || 1997 QN1|| 30 augustus 1997 || Stroncone
|-
| (10209) Izanaki || 1997 QY1|| 24 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10210) Nathues || 1997 QV3|| 30 augustus 1997 || ODAS
|-
| (10211) La Spezia || 1997 RG3|| 6 september 1997 || Monte Viseggi
|-
| (10212) - || 1997 RA7|| 3 september 1997 || S. P. Laurie
|-
| (10213) Koukolík || 1997 RK7|| 10 september 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (10214) - || 1997 RT9|| 10 september 1997 || T. Pauwels
|-
| (10215) Lavilledemirmont || 1997 SQ || 20 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (10216) Popastro || 1997 SN3|| 22 september 1997 || S. P. Laurie
|-
| (10217) Richardcook || 1997 SN4|| 27 september 1997 || NEAT
|-
| (10218) Bierstadt || 1997 SJ23|| 29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (10219) Penco || 1997 UJ5|| 25 oktober 1997 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (10220) Pigott || 1997 UG7|| 20 oktober 1997 || R. A. Tucker
|-
| (10221) Kubrick || 1997 UM9|| 28 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (10222) Klotz || 1997 UV10|| 29 oktober 1997 || C. Buil
|-
| (10223) Zashikiwarashi || 1997 UD11|| 31 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (10224) Hisashi || 1997 UK22|| 26 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (10225) - || 1997 VQ1|| 1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10226) Seishika || 1997 VK5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10227) Izanami || 1997 VO6|| 4 november 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (10228) - || 1997 VY8|| 1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10229) - || 1997 WR3|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10230) - || 1997 WU35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (10231) - || 1997 WQ37|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (10232) - || 1997 WR49|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (10233) Le Creusot || 1997 XQ2|| 5 december 1997 || J.-C. Merlin
|-
| (10234) Sixtygarden || 1997 YB8|| 27 december 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (10235) - || 1998 QR37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (10236) Aayushkaran || 1998 QA93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (10237) Adzic || 1998 SJ119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (10238) Ananyakarthik || 1998 SO140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (10239) Hermann || 1998 TY30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (10240) - || 1998 VW34|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10241) Miličević || 1999 AU6|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (10242) Wasserkuppe || 2808 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10243) Hohe Meissner || 3553 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10244) Thüringer Wald || 4668 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10245) Inselsberg || 6071 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10246) Frankenwald || 6381 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10247) Amphiaraos || 6629 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10248) Fichtelgebirge || 7639 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10249) Harz || 9515 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10250) Hellahaasse || 1252 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10251) Mulisch || 3089 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10252) Heidigraf || 4164 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10253) Westerwald || 2116 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10254) Hunsrück || 2314 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10255) Taunus || 3398 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10256) Vredevoogd || 4157 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10257) Garecynthia || 4333 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10258) Sárneczky || 1940 AB || 6 januari 1940 || G. Kulin
|-
| (10259) Osipovyurij || 1972 HL || 18 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (10260) - || 1972 TC || 4 oktober 1972 || L. Kohoutek
|-
| (10261) Nikdollezhalʹ || 1974 QF1|| 22 augustus 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10262) Samoilov || 1975 TQ3|| 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (10263) Vadimsimona || 1976 SE5|| 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (10264) Marov || 1978 PH3|| 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (10265) Gunnarsson || 1978 RY6|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10266) Vladishukhov || 1978 SA7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10267) Giuppone || 1978 VD7|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10268) - || 1979 HW6|| 26 april 1979 || Perth Observatory
|-
| (10269) Tusi || 1979 SU11|| 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (10270) Skoglöv || 1980 FX3|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10271) Dymond || 1980 TV2|| 14 oktober 1980 || H. Debehogne, L. Houziaux
|-
| (10272) Yuko || 1981 EF13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10273) Katvolk || 1981 ED14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10274) Larryevans || 1981 ET15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10275) Nathankaib || 1981 EC16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10276) Matney || 1981 EK23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10277) Micheli || 1981 EC27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10278) Virkki || 1981 EW30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10279) Rhiannonblaauw || 1981 ET42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10280) Yequanzhi || 1981 EA43|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10281) Libourel || 1981 EE45|| 11 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10282) Emilykramer || 1981 ET46|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10283) Cromer || 1981 JE2|| 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (10284) Damienlemay || 1981 QY2|| 24 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (10285) Renémichelsen || 1982 QX1|| 17 augustus 1982 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10286) Shnollia || 1982 SM6|| 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (10287) Smale || 1982 UK7|| 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (10288) Saville || 1983 WN || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (10289) Geoffperry || 1984 QS || 24 augustus 1984 || Oak Ridge Observatory
|-
| (10290) Kettering || 1985 SR || 17 september 1985 || Oak Ridge Observatory
|-
| (10291) - || 1985 UT || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (10292) - || 1986 PM || 2 augustus 1986 || INAS
|-
| (10293) Pribina || 1986 TU6|| 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (10294) - || 1988 AA2|| 14 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (10295) Hippolyta || 1988 GB || 12 april 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10296) Rominadisisto || 1988 RQ12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (10297) Lynnejones || 1988 RJ13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (10298) Jiangchuanhuang || 1988 SU2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (10299) - || 1988 VS3|| 13 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (10300) Tanakadate || 1989 EG1|| 6 maart 1989 || T. Seki|}

Planetoïdenlijsten